Germán Sánchez puede referirse a:

 Germán Sánchez Espeso (1940-), escritor español;
 Germán Sánchez Flor (1989-), piloto español;
 Germán Sánchez Ruipérez (1926-), empresario español - fundador del grupo Anaya;
 Fundación Germán Sánchez Ruipérez, institución española - constituida en 1981;
 Germán Sánchez (1993-), clavadista mexicano.